Gornji Muć je naselje u općini Muć, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Zemljopis 
Naselje se nalazi istočno od Donjeg Postinja, na državnoj cesti D56.

Stanovništvo

Znamenitosti 
 Arheološko nalazište s crkvom sv. Petra

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Muća